Artur Dziak – polski lekarz
 Dorota Dziak – polska lekkoatletka
 Feliks Jan Dziak – polski wojskowy
 Maria Dziak – polska harcerka
 Waldemar Jan Dziak – polski politolog i pisarz